Absolutely Live (álbum de Rod Stewart)
Absolutely Live (álbum de The Doors)

Desambiguação